Venzolasca (en idioma corso A Venzulà) es una comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega.

Demografía

Referencias

Enlaces externos

 INSEE 

Localidades de Alta Córcega